Gärdesgölen (Gärdsgöl) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gärdesgöl, sjö i Ronneby kommun, 
Gärdesgölen (Eringsboda socken, Blekinge, 625505-147537), sjö i Ronneby kommun,  (2,4 ha)
Gärdesgölen (Eringsboda socken, Blekinge, 625733-146534), sjö i Ronneby kommun, 
Gärdesgölen (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Gärdesgölen, Halland, sjö i Halmstads kommun, 
Gärdesgölen (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Gärdesgölen (Kråksmåla socken, Småland, 631669-150182), sjö i Nybro kommun, 
Gärdesgölen (Kråksmåla socken, Småland, 632523-150820), sjö i Nybro kommun, 
Gärdesgölen (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Gärdesgölen (Åkers socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,9 ha)
Gärdsgölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1 ha)
Gärdsgölen (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Gärdsgölen (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn